АДС - это специализированная служба, осуществляющая деятельность по устранению аварийных ситуаций и осуществляющая текущий контроль за инженерными системами многоквартирного дома (МКД).Аварийно-диспетчерская служба ежедневно в круглосуточном режиме следит за работой внутридомовых инженерных систем дома и качеством коммунальных ресурсов.

Содержание работы АДС 
Организация аварийно-диспетчерского обслуживания в многоквартирном доме – задача управляющих организаций, ТСЖ и ЖК.

Аварийная-диспетчерская служба  устраняет неисправности и повреждения внутридомовых инженерных систем, принимает оперативные меры по обеспечению безопасности граждан в случае возникновения аварий или угрозы их возникновения.Так же АДС принимает заявки от собственников и пользователей помещений в МКД на
 качество предоставляемых коммунальных услуг;
 содержание общего имущества;
 оказание услуг и выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества

Примечания 
ОДС осуществляет контроль за работой следующего инженерного оборудования:

 • лифтов;
 • систем отопления и горячего водоснабжения (тепловых пунктов,

бойлерных, котельных, элеваторных узлов);

 
Жилые здания